A 2012-es Betfred.com snooker-világbajnokságot 2012. április 21. és május 7. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. Ez volt a 75. világbajnokság.

A tornán két maximum break született. Az első Robert Milkins nevéhez fűződik, aki még a selejtezőben, Xiao Guodong ellen tudta ezt megcsinálni. Tíz nappal később Stephen Hendrynek is sikerült ez a bravúr, az első körben, Stuart Bingham ellen.

Érdekességek 
Első kör
 A világbajnokság főtábláján először szerepelt Jamie Jones, Cao Yupeng és Luca Brecel. Utóbbi két játékos esetében ez volt az első főtáblás szereplés bármilyen pontszerző versenyen.
 Luca Brecel 17 éves és 45 napos korával a legfiatalabb játékos lett a Crucible Színházban. Szintén ő volt az első belga játékos a világbajnokságok során.
 Az eddigi legtöbb öt ázsiai játékos állt asztalhoz az első körben, ebből négy kínai és egy hongkongi.
 Stephen Hendry teljesítette a 10. maximum break-et a Crucible-ben a Stuart Bingham elleni mérkőzésén. Ez volt a 88. hivatalos maximum break. Ezzel két rekordban is osztozik Ronnie O’Sullivannel: a legtöbb hivatalos maximum break (11), illetve a legtöbb maximum break a világbajnokságon (3).
 Zhu Ying lett az első kínai mérkőzésvezető a világbajnokságok történetében. A Hendry-Bingham mérkőzésen működött közre.
 Neil Robertson lett a negyedik olyan játékos, aki három egymást követő frame-ben is százas break-et lökött a világbajnokságon. A másik három játékos Ronnie O’Sullivan, John Higgins és Mark Selby.
 A 16 kiemelt játékos közül nyolcan kiestek az első körben, a legtöbben 1992 óta, amikor szintén nyolcan estek ki.

Második kör
 John Higgins teljesítette karrierje 500. százas break-jét Stephen Hendry ellen. Két frame-mel később Hendry a 775. százas breakjét lökte.
 Hendry Higgins legyőzésével pályafutása során tizenkilencedik alkalommal jutott be a világbajnokság negyeddöntőjébe, ezzel saját rekordját javította tovább. Eddig nyolc játékos szerepelt legalább tizenkilenc alkalommal a világbajnokságon: Hendry, Steve Davis, Jimmy White, Terry Griffiths, John Parrott, Peter Ebdon, Willie Thorne, Ronnie O’Sullivan.
 Allister Carter 9-12-ről fordítva 13-12-re legyőzte Judd Trump-t. A döntő frame-ben Trumpnak négy snookerre volt szüksége, amiből három sikerült is, ezt követően azonban Carter belökte a győzelemhez szükséges piros golyót.
 Jamie Jones első világbajnokságán élete első negyeddöntőjét játszhatta ranglistaversenyen, miután legyőzte Andrew Higginsont 13-10-re.
 Jones volt a legalacsonyabban rangsorolt játékos, aki győzni tudott a második körben. A 36. helyen rangsorolt játékos lett a harmadik wales-i Ryan Day és Matthew Stevens után, aki a negyeddöntőbe jutott.

Negyeddöntők
 Stephen Hendry, miután 13-2-re kikapott Stephen Maguire-től, bejelentette visszavonulását.
 Matthew Stevens 11 frame-et nyert zsinórban, ezzel 13-5-re legyőzte honfitársát Ryan Dayt és 2005 után ismét világbajnoki elődöntőbe jutott.

Elődöntők
 Allister Carter megnyerte elődöntőjét öt hónappal azután, hogy felvetette visszavonulását. Carter, aki a Crohn-betegséggel küzd, legyőzte Stephen Maguiret és bejutott a világbajnokság döntőjébe.

Döntő
 A 2008-as világbajnoki döntő ismétlődött meg, akkor Ronnie O’Sullivan győzött 18-8-ra.
 O'Sullivan korábban három világbajnoki döntőt játszott és valamennyit megnyerte. Carter egyetlen korábbi döntője a 2008-as volt.
 Carter ranglistaversenyen 11 korábbi mérkőzésük alkalma során még nem tudta legyőzni O'Sullivan-t.
 Ronnie O’Sullivan a nyolcadik frame-ben egy 141-es break-et lökött. Ez az eddigi legmagasabb break, amit a Crucible döntőiben löktek.

Díjazás 
A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Naptár 
Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

Ágrajz

Előselejtezők 
Az előselejtezők mérkőzéseit 2012. április 5-én rendezték Sheffieldben.

1. kör

2. kör

Selejtezők 
Az első négy kvalifikációs kört 2012. április 6. és április 12. között, az ötödik kvalifikációs kört április 14. és április 15. között bonyolították le.

1. kör

2.-5. kör

Százas breakek

Selejtező 

 147 Robert Milkins
 145, 128 Ben Woollaston
 142, 125 Jamie Burnett
 140, 134 Jamie Jones
 140, 103 Aditya Mehta
 140 Xiao Guodong
 139, 138, 103 Liu Chuang
 136, 107 Liang Wenbo
 135, 124, 100 David Gilbert
 134, 112, 110 Ken Doherty
 134 Sam Baird
 129, 107 Stephen Hendry
 128, 102 Anthony Hamilton
 127, 125 Barry Hawkins
 123 Adam Duffy
 122 Passakorn Suwannawat
 120 Daniel Wells
 117 Nigel Bond
 116 Andy Hicks
 113, 102 Jimmy Robertson

 112, 101 Ryan Day
 110, 100 Marco Fu
 110 Peter Lines
 108 Luca Brecel
 108 Fergal O'Brien
 107, 103 Jamie Cope
 107, 102 Tom Ford
 106 Anthony McGill
 105 David Morris
 105 David Grace
 105 Michael Holt
 103 Justin Astley
 103 Rod Lawler
 102 Andrew Pagett
 102 Peter Ebdon
 101 Liam Highfield
 101 Adrian Gunnell
 101 Cao Yupeng
 100 David Gray

Főtábla 

 147, 123, 100 Stephen Hendry
 142, 125, 117, 101, 101, 101 Stephen Maguire
 141, 130, 128, 117, 113, 110, 107, 104, 103, 101, 100, 100 Ronnie O’Sullivan
 138, 136, 135, 134, 132, 127, 101 Jamie Jones
 136, 109 Martin Gould
 134, 132, 118, 112, 105, 101 Allister Carter
 133, 124 John Higgins
 131, 108, 106, 106, 100, 100 Neil Robertson
 125, 113, 108 Cao Yupeng
 123, 122, 116, 101 Matthew Stevens
 121 David Gilbert

 120, 114 Judd Trump
 119, 113, 110, 112, 100 Ryan Day
 116 Luca Brecel
 115, 103 Joe Perry
 111 Andrew Higginson
 111 Mark Williams
 110, 102 Stephen Lee
 104 Ken Doherty
 102, 101 Shaun Murphy
 101 Mark Allen
 100 Ding Junhui

Jegyzetek

Fordítás 
 

Snooker
Snooker-világbajnokságok